Mstitel může být víc věcí:

 mstitel — člověk vykonávající pomstu
 mstitel – ochránce bezbranných
v kultuře
 Mstitel (román) — kniha Fredericka Forsytha
 Mstitel (komiks) — komiks
 Mstitel (film, 1943) — sovětský film z roku 1943, režie Aleksandr Faintsimmer
 Mstitel (film, 1958) — jugoslávský animovaný krátkometrážní film z roku  1958 
 Mstitel (film, 1959) — československý film, režie Karel Steklý
 Mstitel (film, 1989) — filmová adaptace známého komiksu
 Mstitel (akční film, 2006) — akční film z roku 2006, režie Christian Viel
 Mstitel (film, 2006) — film z roku 2006, režie Robert Markowitz
 Mstitel (seriál) — francouzsko-německý televizní seriál z r. 1992

 Mstitel Trinity — film z roku 1970 s  Terence Hillem
 Osamělý mstitel — film z roku 2003 s Vin Dieselem
 Ďáblův mstitel — film z roku 1989, režie Andrew Prowse
 Mstitel beze jména — film z roku 1998 s Jackie Chanem
 Mstitel s píšťalou — film z roku 1986, režie Kim Kil-in
 Toxický mstitel — film z roku 1985
 Toxický mstitel 2 — film z roku 1989
 Toxický mstitel 3 — třetí pokračování s podtitulem Poslední pokušení Toxieho, rok výroby 1989
 Toxický mstitel 4 — čtvrté pokračování s podtitulem Masakr ve městě, rok výroby 2000

Související články
Zorro mstitel